Безіменна — річка в Україні у Волочиському районі Хмельницької області. Права притока Сквили (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 10 км, площа басейну водозбору 28 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 8,41 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,19. Формується багатьма безіменними струмками та загатами. Річка частково каналізована.

Розташування 
Бере початок на південно-східній стороні від села Сербинів. Тече переважно на південний схід через село Соломну і на південно-західній околиці села Дахнівка впадає в річку Сквилу, праву притоку Смотрича.

Цікаві факти 
 У селі Соломна річку перетинає автошлях  (автомобільний шлях регіонального значення на території України. Проходить територією Хмельницької області через Кам'янець-Подільський — Сатанів — Війтівці — Теофіполь — Білогір'я).
 У XIX столітті у селі Соломна на річці існував 1 водяний млин.

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Волочиського району
Річки України без назви